Trot lahko pomeni:

 trot- čebelji samec
 Trot - bajeslovno bitje v slovenski mitologiji
 trot - prispodoba za omejenega in neumnega človeka